Дхакарам:

 Дхакарам — дха, 32-я буква алфавита малаялам.
 Дхакарам — дха, 27-я буква алфавита малаялам.